Hrvatska kuglačka liga za muškarce za sezonu 2021./22.

Prva liga

Prva B liga

Jug 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 1. B HKL - Jug  
 kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglanje.hr, 18. kolo (izvještaj)

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL - Centar  
 kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglanje.hr, 18. kolo (izvještaj)

Istok 

 Izvori: 
 kuglanje.hr, 2. HKL - Istok  
 kuglacki-savez-os.hr, 2. HL (Istok) M 2021.-2022.  
 kuglanje.hr, 22. kolo  
 kuglanje.hr, 22. kolo (izvještaj)  
 kuglacki-savez-os.hr, 22. kolo (izvještaj)

Jug 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL - Jug  
 kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglanje.hr, 18. kolo (izvještaj)

Sjever 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 2. HKL - Sjever  
 kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglanje.hr, 18. kolo (izvještaj)

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Centar  
 kuglanje.hr, 14. kolo  
 kuglanje.hr, 14. kolo (izvještaj)

Istok

Zona Osijek 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Istok - zona Osijek  
 kuglacki-savez-os.hr, 3. HL (Istok) Zona Osijek (2021./22.)  
 kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglanje.hr, 18. kolo (izvještaj)  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo (izvještaj)

Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Istok - zona Poega  
 kuglacki-savez-os.hr, 3. HL (Istok) Zona Požega (2021./22.)  
 kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglanje.hr, 18. kolo (izvještaj)  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo (izvještaj)

Jug 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Jug  
 kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglanje.hr, 18. kolo

Sjever

Zona Bjelovar  

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Sjever - zona Bjelovar  
 kuglanje.hr, 14. kolo  
 kuglanje.hr, 14. kolo

Zona Varaždin  

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Sjever - zona Varaždin  
 kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglanje.hr, 18. kolo

Zapad

Karlovac i Lika  

<small> Izvori: 
 kuglanje.hr, 3. HKL - Zapad - Karlovac i Lika  
 kuglanje.hr, 18. kolo  
 kuglanje.hr, 18. kolo (izvještaj) 
</small>

 Pg-Is - Gorski kotar   

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 3. HKL - Zapad - Pg-Is - Gorski kotar  
 kuglanje.hr, 14. kolo  
 kuglanje.hr, 14. kolo (izvještaj)   
 kuglanje.hr, 20. kolo  
 kuglanje.hr, 20. kolo (izvještaj) 

 Četvrta liga 
Lige naziva 4. HKL''.

Istok

Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, 4. HKL - Istok - zona Požega  
 kuglacki-savez-os.hr, 4. HL (Istok) Zona Požega (2021./22.)  
 kuglanje.hr, 20. kolo  
 kuglanje.hr, 20. kolo (izvještaj)  
 kuglacki-savez-os.hr, 20. kolo (izvještaj)

Ostale lige

Povezani članci  
 Prva hrvatska kuglačka liga
 Kup Hrvatske 2021./22.

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Hrvatski kuglački savez
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 
 kuglanje.hr, Hrvatske kuglačke lige - sezona 2021./2022. 
 kuglanje.hr, Popis Hrvatskih kuglačkih liga za sezonu 2021./2022, preuzeto 6. travnja 2022. 
 kuglanje.hr, PROPOZICIJE EKIPNOG PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKE KUGLAČKE LIGE - SEZONA 2021./2022 - Zagreb, srpanj 2021. godine'', preuzeto 6. travnja 2022. 
 

2021-22